Audianer

die Religionsgemeinschaft der Anhänger des Audius aus Mesopotamien, siehe Audianer (Religion)
Mitarbeiter und/oder Fans der Automarke Audi